TCS steht für:
 Touring Club Schweiz, der größte Mobilitätsclub der Schweiz
 Antriebsschlupfregelung (traction control system)
 Tata Consultancy Services, ein indischer IT-Dienstleister
 Tao Concept Somatics, eine physiotherapeutische Methode
 Test Case Specification, Werkzeug das von der SQS Software Quality Systems AG angeboten wird
 Textual Concrete Syntax, eine Eclipse-Komponente, die die Annotation von konkreter textueller Syntax für domänenspezifische Sprachen in Metamodellen erlaubt
 Tinkoff-Saxo, ein russisches Radsportteam
 Tethered-Cord-Syndrom, eine Fehlbildung des Rückenmarks
 Trommeschläger Computer Service GmbH, eine Firma, die in den frühen 80er Jahren TRS-80-kompatible Computer in Deutschland vertrieben hat
 Zweikomponentensystem, von englisch Two-Component System

tcs steht für:
 Torres Creole (ISO-639-3-Code), Kreolsprache auf den zu Queensland (Australien) gehörenden Torres-Strait-Inseln

TCS